Sant Cugat puede referir a:

 San Cucufato, santo africano, mártir.
 San Cugat del Vallés, localidad de Barcelona, en Cataluña, España.
 San Cugat Sasgarrigas, localidad de Barcelona, en Cataluña, España.